Miasta w USA:
 Ragsdale – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Knox

Osoby o tym nazwisku:
 David Ragsdale – amerykański skrzypek
 William Ragsdale – amerykański aktor filmowy i telewizyjny